Hutaginjang (Barus Utara), een plaats in Indonesië
Hutaginjang (Sijama Polang), een plaats in Indonesië